Varallo puede referirse a:

 Varallo, una comuna italiana situada en la provincia de Vercelli, en la región del Piamonte.
 Varallo Pombia, una localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte.
 Francisco Varallo, un futbolista y entrenador argentino.